Magus bezeichnet:

 latinisiert einen zoroastrischen Priester, siehe Mager
 im Keltischen die Bezeichnung für Feld oder Ebene, in diesem Sinn Teil von Ortsnamen wie Nijmegen, Remagen oder Neumagen-Dhron
 im Mittelalter einen Magie ausübenden (Schaden-)Zauberer
 eine Person aus dem Neuen Testament, siehe Simon Magus
 einen Roman von John Fowles, siehe Der Magus
 einen griechischen Musiker, siehe Magus Wampyr Daoloth
 ein in Deutschland als Magus: Die Erleuchtung veröffentlichtes Pen-&-Paper-Rollenspiel, siehe Mage: The Ascension
 ein Computerspiel von 2014, Magus (Computerspiel)